Velika nagrada Španije 1997 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1997. Odvijala se je 25. maja 1997.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 1:16,525
|
|-
! 2
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 1:16,791
| +0,266
|-
! 3
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:17,521
| +0,996
|-
! 4
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 1:17,717
| +1,192
|-
! 5
| 10
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:17,737
| +1,212
|-
! 6
| 8
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 1:18,041
| +1,516
|-
! 7
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:18,313
| +1,788
|-
! 8
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 1:18,385
| +1,860
|-
! 9
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 1:18,423
| +1,898
|-
! 10
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 1:18,494
| +1,969
|-
! 11
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:18,873
| +2,348
|-
! 12
| 14
|  Olivier Panis
| Prost-Mugen-Honda
| 1:19,157
| +2,632
|-
! 13
| 17
|  Gianni Morbidelli
| Sauber-Petronas
| 1:19,323
| +2,798
|-
! 14
| 18
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 1:20,079
| +3,554
|-
! 15
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 1:20,089
| +3,564
|-
! 16
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 1:20,103
| +3,578
|-
! 17
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:20,255
| +3,730
|-
! 18
| 21
|  Jarno Trulli
| Minardi-Hart
| 1:20,452
| +3,927
|-
! 19
| 19
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 1:20,582
| +4,057
|-
! 20
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 1:20,672
| +4,147
|-
! 21
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 1:21,029
| +4,504
|-
! 22
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 1:21,060
| +4,535
|}

Dirka 

|-
! 1
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 64
| 1:30:35,896
| 1
| 10
|-
! 2
| 14
|  Olivier Panis
| Prost-Mugen-Honda
| 64
| + 5,804 s
| 12
| 6
|-
! 3
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 64
| + 12,534 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 64
| + 17,979 s
| 7
| 3
|-
! 5
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 64
| + 27,986 s
| 10
| 2
|-
! 6
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 64
| + 29,744 s
| 3
| 1
|-
! 7
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 64
| + 48,785 s
| 5
|  
|-
! 8
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 64
| + 1:04,139
| 2
|  
|-
! 9
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 64
| + 1:04,767
| 8
|  
|-
! 10
| 8
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 64
| + 1:05,670
| 6
|  
|-
! 11
| 18
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 63
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 12
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 63
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 13
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 63
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 14
| 17
|  Gianni Morbidelli
| Sauber-Petronas
| 62
| +2 kroga
| 13
|  
|-
! 15
| 14
|  Jarno Trulli
| Minardi-Hart
| 62
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! Ods
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 53
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 50
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 37
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 35
| Predrta guma
| 14
|  
|-
! Ods
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 34
| Menjalnik
| 16
|  
|-
! Ods
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 17
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 11
| Menjalnik
| 20
|  
|}

Formula 1 sezona 1997
1997